Dix navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Enterprise ou HMS Enterprize.

 Le premier Enterprise était la frégate l’Entreprise de 24 canons, capturé par les Anglais en 1705 puis renommée.
 Le deuxième Enterprize était un navire de 40 canons lancé en 1709.
 Le troisième Enterprize était une barca-longa capturée en mer Méditerranée à l'Espagne en 1743 puis consigné comme sloop. Elle a été employée comme tender et a été vendu en 1748.
 Le quatrième Enterprize était à l'origine le HMS Norwich de 50 canons, reconstruit en 44 canons en 1744 et en service jusqu'en 1764.
 Le cinquième Enterprize a été le principal navire d'une classe de navires de 27 canons. Il a été lancé en 1774 et a servi jusqu'en 1784, puis en tant que navire de réception par la suite.
 Le sixième Enterprise était un navire marchand acheté en 1848 pour l'exploration de l'Arctique.
 Le septième Enterprise était un sloop lancé en 1864 et vendue en 1884.
 Le huitième Enterprise (D52) était un croiseur léger de classe Emerald, lancé en 1919 et en service pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Le neuvième Enterprise (A71) était un navire de service côtier de 1959 à 1985.
 Le dixième Enterprise (H88) est un navire de multi-rôle (hydrographique ou océanographique), lancé en 2002 et mis en service en 2003.

Quatre navires qui ont servi dans la Royal Navy ont été nommés Entreprise mais n'ont pas été qualifiés de navires de guerre et ne sont donc pas admissibles au préfixe « HMS ».
 L’Entreprise, non commissionné, était un bateau à roues à aubes armé de la Compagnie anglaise des Indes orientales en service à la Première guerre de Chine de 1839 à 1840 et à la Seconde Guerre birman en 1852.
 L’Entreprise, non commissionné, était un remorqueur qui était en service au port de Portsmouth de 1899 à 1919 quand il a été rebaptisé Emprise. Il a continué à servir jusqu'en 1947.
 L’Entreprise, non commissionné, était un harenguier auxiliaire de patrouille de lutte anti-sous-marine de 1914 à 1918.
 L’Entreprise II, non commissionné, était un drifter initialement basé à Larne, mais transférée dans les eaux italiennes en novembre 1915. En mars 1916, elle a heurté une mine marine au large de Brindisi et a coulé avec huit victimes.

Notes et références 

Enterprise